HMS Discovery fut le nom de plusieurs vaisseaux de la Royal Navy britannique. Deux vaisseaux nommés HMS Discovery furent utilisés au  pour l'exploration de l'océan Pacifique.

 Le HMS Discovery, commandé par Charles Clerke, servi de navire d'accompagnement du  du capitaine James Cook lors de son troisième voyage d'exploration de 1776 à 1780. George Vancouver était jeune officier sur ce navire. La navette spatiale américaine Discovery est nommé d'après ce HMS Discovery.

 Le HMS Discovery, commandé par le capitaine George Vancouver lors de son voyage d'exploration de 1791 à 1794. C'était le sixième navire a porté ce nom. c'est à bord de ce navire, que des Européens aperçurent pour la première fois le mont Saint Helens le . Le navire fut transformé en bombarde en 1799 et prit part à la bataille de Copenhague (1801).

 Le HMS Discovery, commandé par le Capitaine George Nares, entreprit l'expédition arctique britannique, un voyage d'exploration de l'est de l'Arctique de 1875 à 1876.

Il y eut d'autres vaisseaux d'exploration nommés RRS Discovery.

Discovery
Discovery